Steinernes Meer steht für:

 Steinernes Meer, Karstplateau in den Berchtesgadener Alpen, Deutschland und Österreich
 Steinernes Meer am Bayerischen Plöckenstein, im Bayerischen Wald, Bayern, siehe Bayerischer Plöckenstein #Steinernes Meer
 Steinernes Meer (Großer Berg), Basaltgeröllfeld am Großen Berg, bei Großhennersdorf, Lausitzer Bergland, Sachsen, siehe Großer Berg (Östliche Oberlausitz) #Geologie
 Steinernes Meer (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet am Gattberg, bei Belm, Osnabrücker Hügelland, Niedersachsen
 Steinernes Meer (Vorarlberg), Karstplateau im Lechquellengebirge, Vorarlberg, Österreich
 Steinernes Meer (Weiselberg), Basaltgeröllfeld am Weiselberg, Oberkirchen, Saarland
 Steinernes Meer, anderer Name für die Feuersteinfelder der Insel Rügen

Das Steinerne Meer steht für:
 Das steinerne Meer, Erzählung von Theodor Weißenborn (1986)

Siehe auch:
 Felsenmeer, Stein- oder Felsansammlungen und -landschaften